Havard est un nom porté notamment par :
 Gaston Havard (1874-1951), chansonnier et militant anarchiste français plus connu sous le nom de Jean Marestan
 Gilles Havard (1967-), historien français spécialiste de l'histoire de la Nouvelle-France
 Michel Havard (1967-), homme politique français
 Raymond Havard (1923-1979), premier français à avoir été opéré à cœur ouvert
 René Havard (1923-1987), acteur et scénariste français
Alexandre Havard (1962-), écrivain

Håvard est aussi un prénom scandinave :